Le premier tour des élections municipales a lieu le  dans l'Essonne.

Le report du second tour des élections a été annoncé par le président Emmanuel Macron le  à la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour. Le 22 mai, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la tenue du second tour le 28 juin, date réversible suivant l'évolution de la pandémie sur le territoire national.

Maires sortants et maires élus 
Après avoir subi une lourde défaite en 2014, le PS et les divers gauche regagnent à Athis-Mons, Chilly-Mazarin, Épinay-sous-Sénart et Saint-Pierre-du-Perray. Outre ces reconquêtes, la gauche s'impose à Épinay-sur-Orge, Itteville, Villiers-sur-Orge, mais surtout à Savigny-sur-Orge, gérée par la droite depuis 1983 et conquise par un candidat EELV. La droite se console avec des succès à Dourdan, Morangis et Morsang-sur-Orge, tout en concédant Corbeil-Essonnes au PC. Dans un contexte national défavorable, le candidat du parti majoritaire La République en marche gagne à Dourdan face au maire sortant PS.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Angerville 
 Maire sortant : Johann Mittelhausser (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Arpajon 
 Maire sortant : Christian Béraud (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Athis-Mons 
 Maire sortante : Christine Rodier (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Ballainvilliers 
 Maire sortante : Brigitte Puech (DVD-Centriste)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Ballancourt-sur-Essonne 
 Maire sortant : Jacques Mione (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bièvres 
 Maire sortante : Anne Pelletier-Le Barbier (DVD-LREM)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Boissy-sous-Saint-Yon 
 Maire sortant : Maurice Dorizon (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bondoufle 
 Maire sortant : Jean Hartz (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Boussy-Saint-Antoine 
 Maire sortant : Romain Colas (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Brétigny-sur-Orge 
 Maire sortant : Nicolas Méary (UDI)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Breuillet 
 Maire sortant : Bernard Sprotti (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Briis-sous-Forges 
 Maire sortant : Emmanuel Dassa (PCF)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Brunoy 
 Maire sortant : Bruno Gallier (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bruyères-le-Châtel 
 Maire sortant : Thierry Rouyer (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Bures-sur-Yvette 
 Maire sortant : Jean-François Vigier (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cerny 
 Maire sortante : Marie-Claire Chambaret (DVD-SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chilly-Mazarin 
 Maire sortant : Jean-Paul Beneytou (LR-DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Corbeil-Essonnes 
 Maire sortant : Jean-Pierre Bechter (LR)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Crosne 
 Maire sortant : Michaël Damiati (DVD-DLF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dourdan 
 Maire sortante : Maryvonne Boquet (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Draveil 
 Maire sortant : Georges Tron (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Égly 
 Maire sortant : Gérard Marconnet (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Épinay-sous-Sénart 
 Maire sortant : Georges Pujals (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Épinay-sur-Orge 
 Maire sortante : Véronique François (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Étampes 
 Maire sortant : Bernard Laplace (SE)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 28 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Étiolles 
 Maire sortant : Philippe Jumelle (SE-DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Étréchy 
 Maire sortante : Élisabeth Dailly (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Évry-Courcouronnes 
 Maire sortant : Stéphane Beaudet (SE-DVD)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fleury-Mérogis 
 Maire sortant : Olivier Corzani (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Forges-les-Bains 
 Maire sortante : Marie Lespert Chabrier (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gif-sur-Yvette 
 Maire sortant : Michel Bournat (DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grigny 
 Maire sortant : Philippe Rio (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Igny 
 Maire sortant : Francisque Vigouroux (MR-DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Itteville 
 Maire sortant : Alexandre Spada (MoDem-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Juvisy-sur-Orge 
 Maire sortant : Michel Perrimond (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

La Ferté-Alais 
 Maire sortante : Mariannick Morvan (SE-MoDem)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Norville 
 Maire sortant : Bernard Filleul (SE-PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

La Ville-du-Bois 
 Maire sortant : Jean-Pierre Meur (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Lardy 
 Maire sortante : Dominique Bougraud (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Coudray-Montceaux 
 Maire sortant : François Gros (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Mérévillois 
 Maire sortant : Guy Desmurs (SE-DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Plessis-Pâté 
 Maire sortant : Sylvain Tanguy (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Les Ulis 
 Maire sortante : Françoise Marhuenda (SE)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Leuville-sur-Orge 
 Maire sortant : Éric Braive (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Limours 
 Maire sortante : Chantal Thiriet (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Linas 
 Maire sortant : Pascal Waill (SE-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Lisses 
 Maire sortant : Thierry Lafon (SE-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Longjumeau 
 Maire sortante : Sandrine Gelot (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Longpont-sur-Orge 
 Maire sortant : Alain Lamour (PG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marcoussis 
 Maire sortant : Olivier Thomas (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marolles-en-Hurepoix 
 Maire sortant : Georges Joubert (SE-DVD-UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Massy 
 Maire sortant : Nicolas Samsoen (UDI)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mennecy 
 Maire sortant : Jean-Philippe Dugoin-Clément (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Milly-la-Forêt 
 Maire sortant : Patrice Sainsard (SE-DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montgeron 
 Maire sortante : Sylvie Carillon (LR)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montlhéry 
 Maire sortant : Claude Pons (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Morangis 
 Maire sortant : Pascal Noury (GRS-PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Morigny-Champigny 
 Maire sortant : Bernard Dionnet (SE-DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Morsang-sur-Orge 
 Maire sortante : Marjolaine Rauze (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nozay 
 Maire sortant : Didier Perrier (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Ollainville 
 Maire sortant : Jean-Michel Giraudeau (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Orsay 
 Maire sortant : David Ros (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Palaiseau 
 Maire sortant : Grégoire de Lasteyrie (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Paray-Vieille-Poste 
 Maire sortante : Nathalie Lallier (SE-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Quincy-sous-Sénart 
 Maire sortant : Christine Garnier (DVD-LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ris-Orangis 
 Maire sortant : Stéphane Raffalli (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saclay 
 Maire sortant : Christian Page (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Chéron 
 Maire sortant : Jean-Marie Gelé (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Germain-lès-Arpajon 
 Maire sortant : Norbert Santin (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Germain-lès-Corbeil 
 Maire sortant : Yann Pétel (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Michel-sur-Orge 
 Maire sortante : Sophie Rigault (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Pierre-du-Perray 
 Maire sortante : Catherine Aliquot-Vialat (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Vrain 
 Maire sortant : Pierre Cochard (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Geneviève-des-Bois 
 Maire sortant : Frédéric Petitta (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saintry-sur-Seine 
 Maire sortante : Martine Cartau-Oury (UDI-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Saulx-les-Chartreux 
 Maire sortant : Stéphane Bazile (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Savigny-sur-Orge 
 Maire sortant : Éric Mehlhorn (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

L'élection est contestée devant la juridiction administrative par un candidat éliminé au 1er tour (David Fabre) qui reproche à un autre candidat, lui aussi éliminé au 1er tour (Antoine Curatollo), d'avoir pris sur sa liste des personnes sans leur accord : le tribunal administratif rejette la demande en première instance, mais  le Conseil d'État annule les élections de 2020 le .

Lors du second tour de ces élections, qui s'est tenu le , la liste LR  menée par Alexis Teillet a obtenu la majorité des suffrages exprimés, avec  (42,13 %), devançant les listes menées respectivement par :
- Jean-Marc, maire invalidé (EELV, , 38,98 %) ; 
- Alexis Izard (LREM, 723 voix, 10,12 %) ;
- Olivier Vagneux (Divers, 626 voix, 8,76 %).
Lors de ce scrutin marqué par la pandémie de Covid-19 en France, 66,9 % des électeurs se sont abstenus.Le candidat Olivier Vagneux a  contesté le résultat de ces élections, alléguant « deux irrégularités manifestes, lesquelles ont gravement porté atteinte à la sincérité du scrutin et à la validité des résultats ».

Soisy-sur-Seine 
 Maire sortant : Jean-Baptiste Rousseau (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Tigery 
 Maire sortant : Germain Dupont (SE)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Verrières-le-Buisson 
 Maire sortant : François-Guy Trébulle (SE-DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vigneux-sur-Seine 
 Maire sortant : Thomas Chazal (LR)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villabé 
 Maire sortant : Karl Dirat (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Villebon-sur-Yvette 
 Maire sortant : Dominique Fontenaille (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villemoisson-sur-Orge 
 Maire sortant : François Cholley (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villiers-sur-Orge 
 Maire sortante : Thérèse Leroux (SE-DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Viry-Châtillon 
 Maire sortant : Jean-Marie Vilain (LC-DVD)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Wissous 
 Maire sortant : Richard Trinquier (DLF-DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Yerres 
 Maire sortant : Olivier Clodong (SE-DVD)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en FranceÉlections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de l'Essonne
 Élections municipales de 2014 dans l'Essonne

Liens externes 

Municipales
Essonne